K100 pode ser:
 BMW K100, um modelo de motociclo
 Sanjo K100, um modelo da marca portuguesa de calçado desportivo Sanjo
Desambiguações de siglas